Dibang steht für:

 Dibang (Fluss), ein Nebenfluss des Brahmaputra in Indien
 Dibang Valley, ein Distrikt in Arunachal Pradesh (Indien)
 Dibang (Journalist), ein indischer Journalist
 Dibang (Kamerun), eine Gemeinde in Kamerun